Osoby nesoucí příjmení Tichonov

 Alexandr Tichonov – ruský biatlonista
 Alexej Tichonov – ruský krasobruslař
 Anastasija Tichonovová (1990) – ruská reprezentantka v orientačním běhu
 Andrej Nikolajevič Tichonov (1906–1993) – ruský matematik
 Tichonovova věta
 Nikolaj Alexandrovič Tichonov (1905–1997) – ruský politik, předseda rady ministrů SSSR
 Nikolaj Semjonovič Tichonov – ruský spisovatel
 Nikolaj Vladimirovič Tichonov – ruský kosmonaut
 Tamara Tichonovová (* 1964) – ruská lyžařka
 Viktor Tichonov – více osob
 Vjačeslav Tichonov (1928–2009) – ruský herec